Червоный Остров () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 98 человек. Почтовый индекс — 31220. Телефонный код — 3845. Занимает площадь 0,3 км². Код КОАТУУ — 6820980607.

Местный совет 
31220, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Богдановка

Примечания

Ссылки 
 Червоный Остров на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Волочисского района